

Geografie 
Colombia
 Valencia (Córdoba), een gemeente in het departement Córdoba

Filipijnen
 Valencia (Bohol), een gemeente in de provincie Bohol
 Valencia (Negros Oriental), een gemeente in de provincie Negros Oriental
 Valencia (Bukidnon), de hoofdstad van de provincie Bukidnon

Spanje
 Valencia (autonome gemeenschap), een regio in het oosten van Spanje
 Valencia (provincie), een provincie in de regio Valencia
 Valencia (comarca), een comarca in de provincie Valencia
 Valencia (stad), een stad, hoofdstad van de gelijknamige regio en provincie
 Koninkrijk Valencia, een entiteit van de Kroon van Aragon die bestond van 1238 tot 1707
 Taifa Valencia, een voormalig emiraat in Al-Andalus (Spanje)

Venezuela
 Valencia (Venezuela), een stad in de deelstaat Carabobo 

Verenigde Staten
 Valencia (Californië)
 Valencia (Pennsylvania)
 Valencia County, een county in New Mexico
 Valencia (New Mexico)

Sport 
 Valencia CF, een Spaanse voetbalclub
 Valencia CF Mestalla, een Spaanse voetbalclub
 Valencia Street Circuit, een Formule 1-circuit in Valencia

Personen 
 Adolfo Valencia, Colombiaans voetballer 
 Carlos Valencia, Colombiaans voetballer 
 Digner Valencia, Ecuadoraans voetballer 
 Eddie Valencia, Ecuadoraans voetballer 
 Edwin Valencia, Colombiaans voetballer 
 José Valencia, Ecuadoraans voetballer 
 Luis Antonio Valencia, Ecuadoraans voetballer

Overig 
 Valenciaans, een variant van het Catalaans
 Valencia (geslacht), een vissengeslacht

Zie ook 
 Valensia, een Nederlands musicus
 Valença (doorverwijspagina)
 Valence (doorverwijspagina)
 Valentia (doorverwijspagina)